Ordine della libertà in Albania
Ordine della libertà in Bosnia ed Erzegovina
Ordine della libertà (Orden slobode) nella ex Jugoslavia
Ordine della Libertà in Montenegro
Ordine della libertà in Portogallo
Ordine della libertà in Ucraina
Ordine della libertà dei popoli in Bulgaria
Ordine della croce della libertà in Finlandia
Ordine della libertà e dell'indipendenza in Corea del Nord